Отвоевание или Реконкиста (; R!) — французская политическая партия, основанная ультраправым журналистом и кандидатом в президенты Эриком Земмуром 5 декабря 2021 года.

История 
Партия была основана ультраправым журналистом, писателем и полемистом Эриком Земмуром, намеревающемся участвовать в президентских выборах 2022 года. 30 ноября 2021 года он официально подтвердил свою кандидатуру на пост президента через видео на YouTube, затем 5 декабря 2021 года на первом предвыборном митинге в коммуне Вильпент он объявил о создании новой партии с названием «Отвоевание».

В первом туре президентских выборов 2022 года Э. Земмур получил 2,485 млн голосов (7,07 %).

Примечания

Ссылки 

Националистические партии Франции
Политические партии, основанные в 2021 году
Появились в 2021 году во Франции